José Antonio Carrillo (1796–1862), alcalde de Los Ángeles, California (:w:en)
 José Antonio Carrillo Gómez, militar cubano.
 José Antonio Carrillo Morales, entrenador español de marcha atlética.